Сен-Панкре́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Лонгийон.

География 

						
Сен-Панкре расположен в 60 км к северо-западу от Меца и в 105 км к северо-западу от Нанси недалеко от  бельгийской границы. Соседние коммуны: Виль-Удлемон на севере, Горси на северо-востоке, Телланкур на юге, бельгийская коммуна Руэтт на западе.

История 
 Коммуна входила в историческую провинцию Барруа.
 Бюре-ла-Виль вошёл в Сен-Панкре в 1811 году.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 315 человек.

Достопримечательности 
 Остатки циркулярного основания замка де Файи XVI века.	
 Церковь Сен-Панкре, построена в 1830 году и заменила более старую церковь.

Ссылки 
 Фотографии окрестностей с высоты птичьего полёта.
  Туристический сайт о форте Сен-Панкре						
 Национальный институт статистики						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель